Ланьяско () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 1332 человека (2008 г.), плотность населения составляет 78 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 12030. Телефонный код — 0175.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.lagnasco.cn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/